Анастасия Павлюченкова и Луция Шафаржова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Сара Эррани и Роберта Винчи — не защищали свой титул.

Посев 
Четверо первых сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Второй раунд)
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Четвертьфинал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Четвертьфинал)

<li> Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза (Второй раунд)
<li> Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Первый раунд)
<li> Чжан Шуай /  Чжэн Цзе (Первый раунд)
<li> Се Шувэй /  Пэн Шуай (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Mutua Madrid Open 2013